Světová skupina II představovala druhou nejvyšší úroveň Fed Cupu 2014. Konala se 8. a 9. února 2014. Čtyři vítězné týmy – Kanada, Polsko, Francie a Argentina, postoupily do baráže o Světovou skupinu. Na poražené – Srbsko, Švédsko, Švýcarsko a Japonsko, čekala dubnová baráži o setrvání v této úrovni soutěže pro rok 2015.

Kanada vs. Srbsko

Švédsko vs. Polsko

Francie vs. Švýcarsko

Argentina vs. Japonsko

Reference 

Fed Cup 2014